Никола́й Вениами́нович Романо́вский (1910—2002) — советский и российский хоровой дирижёр, профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор «Хорового словаря».

Биография 
Родился в 1910 в городе Лебедянь в семье священника Вениамина Константиновича Романовского, репрессированного в 1930-е годы и погибшего в лагерях.

В 1931 поступил в Ленинградский центральный музыкальный техникум, уже обладая опытом хорового дирижирования. В техникуме организовал вокальный коллектив, среди участников которого был Георгий Свиридов.

В 1940 закончил Ленинградскую консерваторию. Войну провёл в армии.

С 1946 преподавал в Консерватории, где организовал в 1959 любительский хор, которым руководил до конца жизни. Также в течение пяти лет руководил Украинским хором Санкт-Петербурга.

Труды 
 Хоровой словарь. — 1-е издание: 1968; 3-е издание: Л.: Музыка, 1980; 4-е издание: М.: Музыка, 2000. — ISBN 5-7140-0690-9.
 Русский регент (легенды и были). — Лебедянь, 1991.

Литература 
 Бялик М. Ветеран хорового искусства // Невское время. — 2002, 11 ноября.

Ссылки 

Хоровые дирижёры России
Хоровые дирижёры СССР